Coma Pregona (la Coma i la Pedra), indret del municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Coma Pregona (Meranges), indret del municipi de Meranges (Cerdanya)